Gosław – imię męskie

3 miejscowości w Polsce: 
 Gosław – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna 
 Gosław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Trzebiatów
 Gosław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów